

Cinema 
What Would You Do? – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Powers Picture Plays
What Would You Do? – cortometraggio del 1914 diretto da Joseph Levering
What Would You Do? – cortometraggio del 1917 diretto da Lawrence C. Windom
What Would You Do? – film del 1920 diretto da Edmund Lawrence, Denison Clift

Musica 
 What Would You Do (If Jesus Came to Your House) – brano gospel scritto da Yolanda Adams, Errol McCalla Jr., Jonathan Broussard e Marcus Ecby
 What Would You Do – singolo dei Tha Dogg Pound del 1995
 What Would You Do – singolo dei City High del 2001

Televisione 
 What Would You Do? ― programma televisivo statunitense andato in onda dal 1991 al 1993
 What Would You Do? ― programma televisivo statunitense in onda dal 2008